Fontvieille kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Fontvieille, Bouches-du-Rhône, kommun i departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Monaco 

 Fontvieille, Monaco, distrikt i Monaco,